Комлев (Комлева) — русская фамилия. Происходит от слова «комель». 

Известные носители:
 Комлев, Абрам Павлович (1879—1918) — революционный деятель России.
 
 Комлев, Андрей Петрович (1947—2021) — советский и российский писатель, поэт, прозаик, переводчик, педагог, историк культуры.
 Комлев, Владимир Сергеевич (род. 1976) — российский учёный.
 Комлев, Герман Алексеевич (1933—2000) — советский и российский художник.
 Комлев, Матвей Кондратьевич (1910—1986) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Комлев, Николай Георгиевич (1924—1998) — советский лингвист.
 Комлев, Пётр Александрович (1921—1945) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Комлев, Степан Петрович (1919—1944) — Герой Советского Союза.

 Комлева, Габриэла Трофимовна (род. 1938) — советская и российская балерина, балетмейстер, педагог.
 Комлева, Мария Андреевна (1931—2019) — советский и российский педагог, народный учитель Российской Федерации (2001).

См. также 
 Комленович